het optellen
het aantal elementen in een verzameling
het tellen of geteld worden van iets (objecten, eenheden of entiteiten), bijvoorbeeld
een jaartelling
een talentelling
een volkstelling